

Patronymes 

 Charlie Westbrook (né en 1989), joueur américain de basket-ball ;
 Brian Westbrook (né en 1979), joueur américain de football américain ;
 Jake Westbrook (né en 1977), joueur américain de baseball ;
 John Westbrook (1922-1989), acteur anglais ;
 Richard Westbrook (né en 1975), pilote automobile anglais ;
 Robert Westbrook (1945-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Russell Westbrook (né en 1988), joueur américain de basket-ball.

Toponyme 

 Westbrook, ville du nord-est des États-Unis, dans l'État du Connecticut ;
 Westbrook, ville du nord-est des États-Unis, dans l'État du Maine ;
 Westbrook, ville dans le Minnesota ;
 Wesbrook, ville du  comté de Mitchell, dans l’État du Texas.

 Westbrook est une banlieue de Rotorua dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande
 Westbrook est une banlieue de Palmerston North

 la nébuleuse de Westbrook.

Autres 
 Westbrook Real Estate Partners